Xenocles d'Atenes el Vell (en llatí Xenocles, en grec antic Ξενοκλῆς) fou un poeta tràgic atenenc de la família de Carcí d'Agrigent, concretament el seu fill gran i pare de Carcí el Jove. Sembla que la família va mantenir una certa celebritat als escenaris atenencs durant quatre generacions.

No es conserva cap fragment de la seva obra excepte una paròdia en poques paraules d'una obra d'ell titulada Lycymnius. Encara era viu l'any 405 aC. Sembla que l'anomenaven Datis degut a certes faltes en el seu llenguatge, encara que hi havia un poeta, Datis, anomenat així. El qualificatiu Datis s'hauria aplicat en aquest cas degut a un general persa de nom Datis que parlava incorrectament quan va provar de parlar grec. Probablement va ser coreg a les comèdies del seu pare en les que es donava un gran protagonisme a les parts musicals, i el seu ball va ser ridiculitzat per Aristòfanes. Aristòfanes també diu que Xenocles era lleig i feia poesia lletja (ὢν κακὸς κακῶς ποιεῖ). L'any 415 aC va obtenir una victòria sobre Eurípides en un concurs, i Claudi Elià opina que o bé el jurat no entenia de teatre, o que va ser subornat.

En aquest concurs Xenocles va presentar quatre obres: Oedipus (Èdip), Lycaon (Licàon), Bacchae (Les Bacants), i el drama satíric Athamas (Atamant). Les obres que Eurípides va presentar van ser Alexander (Alexandre), Palamedes, Troades (Les troianes), i el drama satíric Sisyphus (Sísif).

Referències 

Poetes tràgics de l'antiga Grècia
Poetes atenencs de l'antiguitat